Halla kyrka kan syfta på:

 Halla kyrka, Gotland – en kyrkobyggnad i Halla socken på Gotland
 Halla kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Halla socken, Nyköpings kommun